Asterismo (astronomia)
Asterismo (gemologia)

Desambiguação